Takács Péter (1941) történész, politikus, országgyűlési képviselő (MDF)
 Takács Péter (1947) népművelő, kiállításszervező
 Takács Péter (1955) jogtudós, jogfilozófus
 Takács Péter (1956) világbajnoki bronzérmes párbajtőrvívó, olimpikon
 Takács Péter (1966–2011) gitáros, énekes, trombitás, furulyás (Korai Öröm)
 Takács Péter (1966) informatikus, statisztikus, kriptográfus
 Takács Péter (1973) kardvívó, olimpikon
 Takács Péter (1990) válogatott labdarúgó
 Takács Péter (?) festőművész
 Takács Péter (?) színművész
 Takács Péter (1979) orvos, kórházigazgató, az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő főigazgatója